Thury (Côte-d'Or)
 Thury (Yonne)

Desambiguações de topônimos